Reimers peut faire référence à :

Patronymes 
 Britta Reimers (*1971), femme politique allemande	
 Egill Reimers (1878-1946), architecte et skipper norvégien.
 Eigil Reimers (1904-1976), acteur danois.
 Peter Reimers (v1570 - 1626/28)), peintre norvégien.
  (1826-1922), politicien danois.
  (1902-1984), écrivain et éditeur allemand.
  (1727–1816), chapelier suédois
  (1853–1932), actrice norvégienne
 Hermann Johann O. Reimers (1893–1961), botaniste.
  (1906–1987), ingénieur et architecte danois-suédois.
  (*1926), artiste et auteur suédois.

Divers 
 (6163) Reimers est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de la famille de Hungaria.